Сърбеница може да се отнася за:
 Сърбеница, връх в Стара планина
 Сърбеница, старо име на село Софрониево